В таблицах указаны результаты выступлений команд с именованием Arrows: — Arrows Grand Prix International и TWR Arrows в чемпионате мира Формула-1, в период выступлений с  по  и с  по  годы. Ниже в таблице показаны результаты команды выступавшей под брендом Footwork при участии Arrows в период — годов.

Внизу списка дана таблица, которая включает в себя результаты выступлений внезачётых Гран-при команд использовавших шасси производства Arrows.

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора

Результаты выступлений (1978—1990) годов

(1978—1979) годы 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| ArrowsFA1A1
!rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе
!

!

|-
|align="left"|  Рольф Штоммелен
!!!

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| ArrowsA1A1BA2
!rowspan="5"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="5"| 
|

!

|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе

!
|-
|rowspan="3" align="left"|  Йохен Масс

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!!!!!!!!!!!!!

!
|}

(1980—1989) годы 

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| ArrowsA3
!rowspan="5"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="5"| 
|

!!!

|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе

!!!
|-
|align="left"|  Йохен Масс

!

!!!
|-
|align="left"|  Майк Такуэлл
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Манфред Винкельхок
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| ArrowsA3
!rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="4"| 
|

!

|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе

!
|-
|align="left"|  Зигфрид Стор

!!!!!
|-
|align="left"|  Жак Вильнёв (ст.)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| ArrowsA4A5
!rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Брайан Хентон

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Марк Зурер
!!!!!!!

|-
|align="left"|  Мауро Бальди

!

|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| ArrowsA6
!rowspan="5"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="5"| 
|

!

|-
|align="left"|  Марк Зурер

!
|-
|align="left"|  Чико Серра

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Алан Джонс
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Тьерри Бутсен
!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="3"| ArrowsA6
!rowspan="3"| Ford CosworthDFV 3.0 V8
!rowspan="5"| 
|

|-
|align="left"|  Тьерри Бутсен

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|rowspan=2 align="left"|  Марк Зурер

!

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
!rowspan="2"| ArrowsA7
!rowspan="2"| BMWM12/13 1,5 L4 T
!!!!!

!!!!!!!

|-
|align="left"|  Тьерри Бутсен
!!!

!

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| ArrowsA8
!rowspan="3"| BMWM12/13 1,5 L4 T
!rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Герхард Бергер

|-
|align="left"|  Тьерри Бутсен

|-
!rowspan="4"| 
!rowspan="4"| ArrowsA8A9
!rowspan="4"| BMWM12/13 1,5 L4 T
!rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Марк Зурер

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Кристиан Даннер
!!!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Тьерри Бутсен

|- 
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA10
! rowspan="3"| Megatron-(BMW)M12/13 1,5 L4 T
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Дерек Уорик

|-
|align="left"|  Эдди Чивер

|- 
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA10B
! rowspan="3"| Megatron-(BMW)M12/13 1,5 L4 T
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Дерек Уорик

|-
|align="left"|  Эдди Чивер

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| ArrowsA11
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.5 V8
! rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Дерек Уорик

!

|-
|align="left"|  Мартин Доннелли
!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Эдди Чивер

|}

(1990) год 

|-
! rowspan="4"| 
! rowspan="4"| ArrowsA11A11B
! rowspan="4"| Ford CosworthDFV 3.5 V8
! rowspan="4"| 
|

|-
|align="left"|  Микеле Альборето

|-
|align="left"|  Бернд Шнайдер

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
|align="left"|  Алекс Каффи

|}

Результаты выступлений (1997—2002) годов

(1997—1999) годы 

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA18
! rowspan="3"| YamahaOX11A 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Деймон Хилл

|-
|align="left"|  Педру Динис

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA19
! rowspan="3"| ArrowsT2-F1 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

!

|-
|align="left"|  Педру Динис

!
|-
|align="left"|  Мика Сало

!
|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA20
! rowspan="3"| ArrowsT2-F1 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

!

|-
|align="left"|  Педро де ла Роса

!
|-
|align="left"|  Тораносукэ Такаги

!
|}

(2000—2002) годы 

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA21
! rowspan="3"| SupertecFB02 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Педро де ла Роса

|-
|align="left"|  Йос Ферстаппен

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA22
! rowspan="3"| Asiatech001 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Йос Ферстаппен

|-
|align="left"|  Энрике Бернольди

|-
! rowspan="3"| 
! rowspan="3"| ArrowsA23
! rowspan="3"| CosworthCR-3 3,0 V10
! rowspan="3"| 
|

|-
|align="left"|  Хайнц-Харальд Френтцен

!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Энрике Бернольди

!!!!!!!!!
|}

Выступления как Footwork при участии Arrows

Результаты выступлений (1991—1996) годов

Результаты внезачёта чемпионата

См. также 
 Эрроуз (команда «Формулы-1», 1978—1990)
 Эрроуз (команда «Формулы-1», 1997—2002)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Профиль Arrows на statsf1.com
 Профиль Arrows на wildsoft.motorsport.com
 Профиль Arrows на formula-fan.ru
 Профиль Arrows на f1-world.ru

A
Автогоночные команды Великобритании